«Искуше́ние» — название нескольких фильмов:
 «Искушение» — США, 1946.
 «Искушение» — Япония, 1948.
 «Искушение» — Чехословакия, 1957.
 «Искушение» — СССР, 1978.
 «Искушение» — США, 1981.
 «Искушение» — Германия, 1982.
 «Искушение» — Италия, 1987.
 «Искушение Б.» — художественный фильм Аркадия Сиренко по киноповести А. и Б. Стругацких «Пять ложек эликсира» (СССР, 1990).
 «Искушение» — США, 1990.
 «Искушение» — США, 1994.
 «Искушение» — Польша, 1995.
 «Искушение» — Италия, 1996.
 «Искушение» — Португалия, 1997.
 «Искушение» — США, 1999.
 «Искушение» — Израиль, 2002.
 «Искушение» — США, 2002.
 «Искушение» — Индия, 2004.
 «Искушение» — США, 2004.
 «Искушение» — художественный фильм Сергея Ашкенази (Россия, 2007).
 «Искушение» — США, 2009.
 «Искушение» — Франция, 2021. См. также 
  — фильмы
 «Ложное искушение» — фильм